Ласка
 Ласка — доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь. 
 Ласка — послуга; милість, благодіяння.
 Ласка — одна з назв малої ласиці.
 Ласка — одна з назв герба Лещиць.

Примітки